Live at Montreux – album dei The Dubliners del 1977
 Live at Montreux – album dei Deep Purple del 1996
 Live at Montreux – album dei Ladysmith Black Mambazo
 Live at Montreux 1991 – album video dei The Moody Blues
 Live at Montreux 1997 – album video degli Emerson, Lake & Palmer
 Live at Montreux 2001 – album dei Run DMC
 Live at Montreux 2003 – album dei Jethro Tull
 Live at Montreux 2003 – album video degli Yes
 Live at Montreux 2005 – album video di Alice Cooper
 Live at Montreaux 1993 – album di B.B. King
 Live! in Montreux – album della Blues Brothers Band

Collegamenti esterni 
 
 
 
 Claude Nobs Revealed on CNN.com International